Chiesa di Sainte-Foy (Conques), chiesa abbaziale sita a Conques (Aveyron)
 Chiesa di Sainte-Foy (Morlaàs), chiesa risalente all'XI secolo, sita a Morlaàs (Pirenei Atlantici)